Mounkaïla Abdo Laouali Serki, né en 1971 à Garin Abdo (Niger), est un philosophe nigérien.

Biographie 
Après des études primaires à l'école mixte de Ilalla Barma et le CFEPD au centre de Wacha, Mounkaïla Abdo Laouali SERKI fit ses études secondaires au CEG 2 de Magaria puis à l'Ecole Normale Askia Mohamed de Zinder. Nanti du baccalauréat secondaire série D (mathématiques-sciences naturelles) qu’il obtint avec la mention Assez Bien, il décida, contre toute attente et alors qu’il était orienté en Médecine vétérinaire, de mener plutôt des études de philosophie, donnant ainsi droit à cette passion qui lui avait été transmise par Docteur Hama Adamou Souley, son professeur de philosophie en classes de 1ère et de terminale.

Il entama donc des études de philosophie à l’Université Abdou Moumouni de Niamey avant de les poursuivre à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar où il soutint une thèse de philosophie de l’art le 31 août 2000 sous la direction du Professeur Sémou Pathé Guèye.

Enseignant-chercheur depuis le 1er octobre 2000 à l’Université Abdou Moumouni de Niamey, il devint en juillet 2014 le premier Nigérien à accéder au grade de Maître de conférences en philosophie au Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES). Il fut aussi, à partir de juillet 2018, le premier Nigérien promu Professeur titulaire de philosophie (dans la spécialité Esthétique, philosophie de l’art et de la culture) par le CAMES.

Outre ses activités d’enseignement, d’encadrement et de recherche, il a exercé plusieurs responsabilités administratives, dont celles de Conseiller du Ministre chargé de la Culture (2005-2008), de Directeur national du Livre et de la Lecture Publique (2008-2010), de Chef du Département de Philosophie, Culture et Communication (2012-2016) et de Conseiller en communication du Recteur (2011-2020).

Après avoir fondé en 2015 le Laboratoire d’Etude et de Recherche en Philosophie, Culture, Communication et Société (LERPHICCS) qu’il dirige et la revue dudit laboratoire intitulée NAZARI (réflexion en langue haoussa), Mounkaïla Abdo Laouali SERKI est aussi l’initiateur de la formation doctorale de philosophie au Niger. Il est Directeur Général de l’Office du Baccalauréat, des Équivalences et des Examens et Concours du Supérieur (OBEECS) depuis le 24 février 2022.

Pensée 
Se servant des instruments conceptuels propres à la philosophie en général, à l'esthétique philosophique en particulier, il s’attelle à mettre en évidence la spécificité (par rapport à celle en œuvre dans la technoscience par exemple) et les différents pans de la rationalité esthétique, de même que les impacts de la mondialisation sur la sphère de l’art. En vue précisément de mieux cerner les contours difficilement saisissables de cette réalité hybride qu’est devenue l’art, ses recherches se sont orientées dans trois directions différentes mais complémentaires : investigations sur les facultés créatrices et le contexte de la production artistique ; avènement d’un mieux-être : ce que peut l’art aujourd’hui ; l’humanisme par l’art et la culture : enjeux et perspectives.

Distinctions 
·  Chevalier de l’Ordre international des palmes académiques du CAMES : 02 juin 2021.

· Chevalier de l’Ordre du mérite du Niger : 17 novembre 2020.

· 21 juillet 2022 : lauréat 2022 du Prix nigérien de la meilleure innovation dans le service public dénommé PRIX HIKIMA.

Œuvres 
•	« Walter Benjamin et la modernité esthétique », Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, tome 33, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, 2003, pp. 27-36.

•	« Modernité et postmodernité en esthétique », Annales de l’Université Abdou Moumouni, tome 7, Niamey, 2003, pp. 243-251.

•	« Panafricanisme et mondialisation », Mosaïque, Revue Interafricaine de Philosophie, Littérature et Sciences Humaines, Nº003-004, Lomé, 2005, pp. 1835.

•	« Épistémologie de l’esthétique », Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, tome 35, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, 2005, pp. 39-59.

•	« Éducation esthétique et éducation à la citoyenneté », Lettres d’Ivoire, Revue de Littérature, Langues et Sciences Humaines, Nº001, Bouaké, 2ème semestre 2006, pp. 105-117.

•	« Altérité et intersubjectivité : Du jugement de goût à la communication esthétique », Le Cahier Philosophique d’Afrique, Revue Internationale de Philosophie, Nº004, Ouagadougou, 2006, pp. 41-58.

•	« La culture africaine face aux excès de la technoscience : l’humanisme de Boubou Hama », Terroirs, Revue Africaine de Sciences Sociales et de Philosophie N°1-2/2007, Yaoundé, 2007, pp. 255-267.

•	« Expérience et rationalité esthétiques », Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, tome 37/B, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, 2007, pp. 243-254.

•	« De l’idée de philosophie à la critique de l’ethnophilosophie : La philosophie africaine revisitée », Mu Kara Sani, Revue de l’Institut de Recherches en Sciences Humaines de l’Université Abdou Moumouni, volume 12, Niamey, octobre 2007, pp. 77-90.

•	« L’Afrique entre mondialisation et francophonie : enjeux et perspectives », Actes du Colloque international tenu du 16 au 20 avril 2007 à Beyrouth (Liban) sur le thème Francophonie : Conflit ou complémentarité identitaire ?, Publications de l’Université de Balamand, Beyrouth, 2008, pp. 191-204.

•	« Éducation et développement de la personne en Afrique Noire », Annales de l’Université Abdou Moumouni, série B (Lettres et Sciences Humaines), tome 9, Niamey, 2008, pp. 77-86.

•	« Le rôle de l’imagination dans l’expérience esthétique », Le Cahier Philosophique d’Afrique, Revue Internationale de Philosophie, Nº006, Ouagadougou, 2008, pp. 53-71.

•	« Parenté esthétique entre l’art pharaonique et l’art africain », Annales de l’Université Abdou Moumouni, série B (Lettres et Sciences Humaines), tome 10, Niamey, 2009, pp. 81-86.

•	« Hegel et le premier romantisme », Particip’Action, Revue interafricaine de littérature, linguistique et philosophie, volume 5, N°2, Lomé, juillet 2013, pp. 369-383.

•	Rationalité esthétique et modernité en Afrique, Paris, L’Harmattan, 2013.

•	« Œuvre d’art et action morale chez Paul Ricœur », Territoires, Sociétés et Environnement, Revue Scientifique Semestrielle de l’Université de Zinder, N°002, Zinder, novembre 2013, pp. 57-67.

•	« La longue marche de l’art africain : De la reconnaissance esthétique aux avatars contemporains », Nunya, Philosophie, patrimoine scientifique et technique, Revue du Laboratoire d’Histoire, Philosophie et Sociologie des Sciences et Technologies, N°001, Lomé, décembre 2013, pp. 213-228.

•	« L’art contemporain entre autonomie et hétéronomie », Mosaïque, Revue Interafricaine de Philosophie, Littérature et Sciences Humaines, N°014, Lomé, décembre 2013, pp. 1-13.

•	« De la désacralisation à la désesthétisation de l'art : Walter Benjamin et le concept d’aura », Le Cahier Philosophique d’Afrique, Revue Internationale de Philosophie, N°012, Ouagadougou, 2014, pp. 105-121.

•	Penser l’art contemporain. Contribution à l’esthétique philosophique, Paris, L’Harmattan, 2014.

•	« Art et politique au Niger », Arte 21, revue du Centre Universitaire des Beaux-Arts, volume 2, numéro 3, São Paolo (Brésil), juillet-décembre, 2014, pp. 105-117.

•	« Imagination, création artistique et découverte scientifique », Nunya. Philosophie, patrimoine scientifique et technique, Revue du Laboratoire d’Histoire, Philosophie et Sociologie des Sciences et Technologies, N°002, Lomé, décembre 2014, pp. 87-103.

•	Méthodologie de la recherche en philosophie, Paris, L’Harmattan, 2015.

•	« L’art au service de la patrie : Création artistique et engagement citoyen chez Oumarou Hadary », Nazari, Revue Africaine de Philosophie et de Sciences Sociales, N°001, Niamey, novembre 2015, pp. 39-50.

•	« Culture et sous-développement en Afrique : Quelques racines d’un mal-être persistant », Chrysippe, Revue internationale d’Etudes sociales, de Philosophie, d’Education et d’Ethique, volume 2, numéro 2, Cotonou, juillet 2016, pp. 279-290.

•	« Sensibilité, imagination et réalité : Au cœur de l’esthétique philosophique », Perspectives Philosophiques, Revue Ivoirienne de Philosophie et de Sciences Humaines, N°012, Bouaké, septembre 2016, pp. 96-112.

•	« Le corps de la femme en milieu hausa : Entre beauté et sacralité », Nunya. Philosophie, patrimoine scientifique et technique, Revue du Laboratoire d’Histoire, Philosophie et Sociologie des Sciences et Technologies, N°004, volume 2, Lomé, décembre 2016, pp. 89-109.

•	« Repenser le principe d’émancipation à l’aune d’une approche esthétique : Herbert Marcuse et Jean-François Lyotard » (avec Garba OUMAROU), Nazari, Revue Africaine de Philosophie et de Sciences Sociales, N°004, Niamey, juin 2017, pp. 77-93.

•	« L’art dans la société ouverte : À partir de la critique poppérienne du totalitarisme », Cahiers épistémo-logiques, volume 2, numéro 5 (Karl Raimund Popper. Une épistémologie sans visage et sans rivage), Paris, L’Harmattan, 2017, pp. 249-265.

•	« De la dignité de l'homme chez Kant à la suprématie du beau artistique chez Hegel », Le Cahier philosophique d’Afrique, Revue Internationale de Philosophie, N°016, Ouagadougou, janvier 2018, pp. 155-170.

•	« Art et lutte contre le terrorisme », Actes du colloque international Philosophie et sociétés en crise, Ouagadougou, 18 et 19 mars 2019, in Le Cahier philosophique d’Afrique, Revue Internationale de Philosophie, numéro spécial, Ouagadougou, 2019, pp. 133-146.

•	Art, État et société, Paris, L’Harmattan, 2019.

•	« L’universalité conceptuelle à l’épreuve de la diversité des contextes : Perspectives de Théophile Obenga et de Jean-François Lyotard » (avec Garba OUMAROU), Perspectives Philosophiques, Revue Ivoirienne de Philosophie et de Sciences Humaines, 4ème trimestre 2019, N°018, Bouaké, décembre 2019, pp. 96-112.

•	La philosophie au Niger. Autour de l’humanisme, du développement et de l’éducation (ouvrage codirigé avec Moussa HAMIDOU TALIBI), Abidjan, Nouvelles Éditions Balafons, 2019.

Notes et références

Liens 

Personnalité nigérienne